Holland Park, een park in het Londense district Kensington en Chelsea
Holland Park, een metrostation van Londen aan de Central Line
Holland Park, plaats in de Australische deelstaat Queensland
Holland Park, woonwijk te Diemen